Camps heißen folgende geographische Objekte:

 Camps-en-Amiénois, Gemeinde im Département Somme, Frankreich
 Camps-la-Source, Gemeinde im Département Var, Frankreich
 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich
 Camps-sur-l’Agly, Gemeinde im Département Aude, Frankreich
 Camps-sur-l’Isle, Gemeinde im Département Gironde, Frankreich

 Camps (Nevis), Ort im Parish St. James Windward, St. Kitts and Nevis

Camps ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Camps (* 1962), spanischer Politiker (PP)
 François de Camps, französischer Geistlicher, Bischof und Numismatiker
 Gabriel Camps (1927–2002), algerisch-französischer Prähistoriker
 Gaspar Camps i Junyent (1874–1942), spanischer Maler, Illustrator und Plakatkünstler des Jugendstils und der Art Déco
 Josep Anselm Clavé i Camps (1824–1874), katalanischer Komponist, Chorleiter und Politiker
 Josep Piqué i Camps (* 1955), spanischer Politiker (PP)
 Juan Servera Camps (1878–1957), spanischer Pionier des Tourismus auf Mallorca
 Paul Camps (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Thuur Camps (1955–1988), holländischer Maler

Siehe auch:
 Kamps